Kożuchy Małe peut désigner en Pologne :
 Kożuchy Małe, village du powiat de Pisz, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Kożuchy Małe, village du powiat de Giżycko, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie